Kneisting ist der Name folgender Orte:

 Kneisting (Thurmansbang), Ortsteil von Thurmansbang, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Kneisting (Wurmsham), Ortsteil von Wurmsham, Landkreis Landshut, Bayern